Livadia se poate referi la:
Livadia, Hunedoara
Livadia, Vâlcea
 Livadia, Larnaca (Cipru)
 Livadia, Ucraina